Ås har flere betydninger:

Stednavne 
 Ås (herregård) – en herregård i Tårs Sogn
 Ås (Skjoldborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skjoldborg Sogn, Thisted Kommune
 Ås (Søvind Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Søvind Sogn, Horsens Kommune
 Ås (Faxe Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn og Øster Egede Sogn – Faxe Kommune

 Ås, Norge – en kommune og by i Akershus, Norge
 Ås, Sør-Trøndelag – en landsby i Tydal kommune i Sør-Trøndelag, Norge
 Ås – svensk navn for Harju kvarteret i Helsinki, Finland
 Ås Herred (Ås härad) – herred i Västergötland i Sverige

Andet 
 Ås (geologi) – en langstrakt bakke
 Jyske Ås – et bakkeområde i Vendsyssel
 Ås (konstruktion) – en vandret langsgående bærende tagbjælke
 Ås (landbrug) – en underinddeling af vangene/markerne i en bymark